Прва лига Македоније у кошарци је највиши ранг кошаркашких такмичења у Северној Македонији. Лига је основана 1992. године и тренутно броји 10 клубова.

Клубови у сезони 2022/23. 
 Ангели, Скопље
 Гостивар 2015, Гостивар
 Еуроникел, Кавадарци
 Кожув, Ђевђелија
 Куманово 2009, Куманово
 МЗТ Скопље Аеродром, Скопље
 МЗТ Скопље Уни банка, Скопље
 Навико Академија ФМП, Скопље
 Пелистер, Битољ
 Работнички, Скопље
 ТФТ, Скопље
 Феникс 2010, Скопље

Досадашња финала

Успешност клубова

Спољашње везе 

 Званичан сајт

М
Кошарка у Северној Македонији